Het wereldkampioenschap curling voor mannen 1966 werd van 21 tot en met 24 maart 1966 gehouden in het Canadese Vancouver. Het gastland haalde het in de finale van Schotland, en werd zo voor de zevende keer in de geschiedenis wereldkampioen.

Overzicht 
Het was de achtste editie van het wereldkampioenschap voor mannen, en de tweede die in Canada werd georganiseerd, na Calgary 1964. Alle wedstrijden werden afgewerkt in het PNE Forum.

Er namen zeven landen deel aan dit wereldkampioenschap, een nieuw record. Naast de zes landen die een jaar eerder present waren, maakte Frankrijk zijn debuut. Er werd volgens hetzelfde format gewerkt als de voorbije twee jaar: alle landen namen het in de groepsfase één keer tegen elkaar op, waarna de top vier zich plaatste voor de halve finales. De eindstrijd ging uiteindelijk tussen Canada en Schotland. Het gastland haalde het in de finale met overtuigende 12-5-cijfers, en werd zo voor de zevende keer in acht jaar wereldkampioen. De Verenigde Staten, die als derde waren geëindigd in de groepsfase, kregen de bronzen plak.

Groepsfase

Zevende speelronde 
Woensdag 23 maart 1966

Woensdag 23 maart 1966

Woensdag 23 maart 1966

Play-offs

Finale 
Donderdag 24 maart 1966

Eindstand

Externe links 
Officiële website Vancouver 1966

Curling in 1966
Wereldkampioenschap curling
Curling
Sportevenement in Vancouver